La Coupe Kagame inter-club 2012 est la trente-septième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe onze formations réparties en trois poules. Les trois premiers des groupes A et C ainsi que les deux premiers du groupe B se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

C'est le tenant du titre, le club tanzanien de Young Africans FC qui remporte à nouveau le trophée, après avoir battu en finale leurs compatriotes d'Azam FC. C'est le cinquième titre de l'histoire du club dans la compétition.

Pour la première fois en Afrique, une équipe du Soudan du Sud participe à une compétition internationale. Il s'agit du club de Wau Salaam FC. Le champion de République démocratique du Congo, l'AS Vita Club est invitée alors que l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan et l'Érythrée choisissent de ne pas engager d'équipe.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}
 La première place du groupe est attribuée à Azam FC à la suite d'un tirage au sort.

Groupe C :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2012
Compétition de football en Tanzanie
Football à Dar es Salam
2012 en Tanzanie
Football en juillet 2012